Heller est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ágnes Heller (1929-2019), philosophe et sociologue hongroise ;
 André Heller (1975-), joueur de volley-ball ;
 André Heller (1947-), artiste actionniste, manager culturel, auteur, acteur et chansonnier autrichien ; 
 Amos Arthur Heller (1867-1944), botaniste américain ;
 Camill Heller (1823-1917), zoologiste autrichien (en particulier, carcinologue) ;
 Geneviève Heller (1948-), historienne suisse ;
 Gerhard Heller (1909-1982), chef de la censure à Paris, de 1940 à 1944, pendant l'occupation allemande ;
 Hugo Heller (1870-1923), libraire et éditeur viennois ;
 Jakob Heller (1460-1522), patricien allemand  ;
 Jerry Heller (1940-2016), manager et producteur américain ;
 Joseph Heller (1941-), zoologue et malacologue israélien ;
 Joseph Heller (1923-1999), écrivain américain ;
 Marielle Heller (1979-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Michel Heller (1922-1997), historien ;
 Otto Heller (1896-1970), directeur de la photographie britannique d'origine tchèque ;
 Pete Heller, DJ, producteur et remixeur anglais ;
 Peter Heller (1959-), écrivain américain ;
 Stephen Heller (1813-1888), compositeur ;
 Stanislav Heller (1924-2000), claveciniste et musicologue britannique d'origine tchèque.

Hydronyme 
 la Heller est une rivière allemande qui se jette dans la Sieg.

Divers 
 le Heller est un paysage de landes et de forêts au nord de la ville de Dresde en Saxe
 le parc Heller est un parc situé sur la commune d'Antony
 le Heller est une ancienne monnaie allemande
 Heller est un fabricant français de maquettes en plastique
 Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH est un constructeur allemand de machines-outils

Voir aussi 
  (Hoeller)
 
 
 , 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif